Dalry – miasto w Szkocji, w hrabstwie North Ayrshire
 Dalry – dzielnica Edynburga
 Dalry (St John’s Town of Dalry) – wieś w Szkocji, w hrabstwie Dumfries and Galloway
 Dalrigh (dawn. ang. Dalry) – osada w Szkocji, w hrabstwie Stirling, miejsce bitwy w 1306